Amerikai Egyesült Államok
Dalton (Észak-Karolina)
Dalton (Georgia)
Dalton Gardens, Idaho
Dalton City, Illinois
Dalton (Indiana)
Dalton Township (Wayne megye, Indiana)
Dalton (Kalifornia)
Dalton (Kansas)
Dalton (Massachusetts)
Dalton Township (Michigan)
Dalton (Minnesota)
Dalton (Missouri)
Dalton (Nebraska)
Dalton (New Hampshire)
Dalton (New York)
Dalton (Ohio)
Dalton (Pennsylvania)
Dalton (Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Dalton-in-Furness, Cumbria
Dalton (Cumbria)
Dalton (Lancashire)
Dalton (Hambleton), North Yorkshire
Dalton (Richmondshire), North Yorkshire
Dalton (South Yorkshire)
Dalton (West Yorkshire)
Dalton (Dumfries and Galloway), Skócia
Dalton-le-Dale, Durham megye

Egyéb
 Dalton – angol eredetű férfinév.
 Dalton – atomi tömegegység 
 John Dalton – (1766 - 1844) angol fizikus és kémikus.
 Dalton-törvény – John Daltonnak az ideális gázokra vonatkozó törvénye. 
 Dalton-terv - Helen Parkhurst oktatási módszere